Йоуко Юхани Ярвинен (; 9 мая 1935, Туулос, Финляндия — 31 мая 1984, Хельсинки, Финляндия) — финский конькобежец, чемпион мира 1959 года, серебряный призёр чемпионата Европы 1959 года. Обладатель рекорда мира на дистанции 1500 м. Участник Олимпийских игр 1956, 1960 и 1964 годов.

Рекорд мира 

Источник

Спортивные результаты 

 NC не отобрался на заключительную дистанцию.

Примечания 

Конькобежцы Финляндии
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1956 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1960 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту
Спортсмены года Финляндии